Gonin steht für:

 Gonin (Film), einen japanischen Actionkrimi aus dem Jahr 1995
 Gonin, Ortschaft in der Gemeinde Évires im Département Haute-Savoie, Frankreich

Gonin ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Gonin (1808–1889), italienischer Maler
 Henri Gonin (1837–1910), Schweizer evangelischer Missionar
 Jules Gonin (1870–1935), Schweizer Ophthalmologe, Entwickler einer Operationsmethode zur Behandlung der Netzhautablösung
 Julien Gonin (* 1982), französischer Springreiter
 Patrick Gonin (* 1957), französischer Autorennfahrer
 Simone Gonin (* 1989), italienischer Curler